Carterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carterville (Colorado)
 Carterville (Illinois)
 Carterville (Louisiana)
 Carterville (Massachusetts)
 Carterville (Mississippi)
 Carterville (Missouri)
 Carterville (New York)
 Carterville (Texas)